Mahmud Schah ist der Name folgender Personen:

Mahmud Schah (Malakka) († 1528), Sultan von Malakka
Mahmud Schah Durrani (1769–1829), König von Afghanistan